

Geografia 
 Microregione di Salgueiro – microregione dello Stato del Pernambuco in Brasile
 Salgueiro – comune del Brasile nello Stato del Pernambuco

Persone 
 David Remeseiro Salgueiro – calciatore spagnolo
 Juan Manuel Salgueiro – calciatore uruguaiano
 Teresa Salgueiro – cantante portoghese